Salon des Variétés war der Name zweier Varietéhäuser im Amsterdam des 19. Jahrhunderts:
 Salon des Variétés (Nes) (1839–1856)
 Salon des Variétés (Amstelstraat) (1844–1895)